Niemcy:
 Emmerich am Rhein – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Kleve
 Emmerich – stacja kolejowa w mieście Emmerich am Rhein

Osoby:
 Anna Katarzyna Emmerich – niemiecka mistyczka
 Georg Emmerich – niemiecki kupiec
 Jörg Emmerich – niemiecki piłkarz
 Lothar Emmerich – niemiecki piłkarz
 Roland Emmerich – niemiecki reżyser
 Walter Emmerich – niemiecki ekonomista

Zobacz też:
 Amalaryk
 Imre
 Emeryk
 Emerich
 Emmrich
 Emrich